Llista d'asteroides del 218.001 al 219.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

218001–218100

218101–218200

218201–218300

218301–218400

218401–218500

218501–218600

218601–218700

218701–218800

218801–218900

218901–219000

Referències 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (215001)-(220000) (IAU Minor Planet Center)